Ennio Zelioli-Lanzini – avvocato e politico italiano
 Manuel Lanzini – calciatore argentino
 Tomás Lanzini – calciatore argentino